Eremo di Bismantova – santuario ai piedi della Pietra di Bismantova a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia
 Pietra di Bismantova – monte caratteristico dell'Appennino reggiano
 Via ferrata alla Pietra di Bismantova – via ferrata che sale sulla Pietra di Bismantova inaugurata nel 1971